

Biografia 
Nacque in Francia attorno al 1410 figlio di Pietro I di Lussemburgo-Saint Pol

Papa Sisto IV lo elevò al rango di cardinale in pectore in un concistoro, avvento in data sconosciuta, nel 1474, ma non venne mai pubblicato.

Morì il 1º settembre 1477.

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Sisto IV
T
Cistercensi